En physique, la sonorité ou  plus couramment Sonie est équivalente à l'intensité acoustique d'un son (signal acoustique) qui se mesure en décibels (dB) SPL.
En linguistique, la sonorité désigne :
une donnée phonologique corrélée à la phonation qui conditionne la formation des syllabes en fonction d'une hiérarchie de sonorité ;
de manière liée, une valeur attribuable aux phonèmes, qui tient notamment lieu de trait phonologique de différenciation entre une consonne sourde et une consonne sonore. Elle est alors synonyme de voisement.
En musique, on parle parfois de sonorité pour désigner un accord, dans les harmonies non-traditionnelles. On parle de la sonorité d'un instrument pour exprimer une appréciation de ses caractéristiques de timbre.